Amadeus IV av Savojen (), född 1197 i Montmélian i Savojen, död 11 juni 1253, var regerande greve av Savojen från 1233 fram till sin död.

Anfäder

Referenser 

 
 .

Födda 1197
Avlidna 1253
Män
Personer under 1200-talet
Personer från Savoie